Újvári László
 Újvári László (1900–1940) újságíró, kritikus
 Újvári László (1934–2008) műugró, sportgyúró
Ujvári László
 Ujvári László (1919–1996) kereskedő, műszaki tisztviselő
Újváry László
 Újváry László (1930–2021) pedagógus
 Újváry László (1945) rajz- és animációs rendező